Тито-рю — стиль карате, основанный Цуеси Титозе (Tsuyoshi Chitose / ), (1898—1984). Название стиля переводится как: Ти (chi /千) — означает «тысяча», То (tō / 唐) — Китай, Рю (ryū /流) — школа, «Китайский стиль тысячелетней давности». Иероглиф То (tō / 唐) означает Династия Тан в Китае. Стиль был официально основан в 1946 году.

Тито-рю считается японским стилем карате, так как он был сформулирован и основан Титозе во время его проживания в Кумамото (город), Япония.
В то же время, некоторые современные представители этого стиля считают, что Тито-рю является скорее окинавским стилем, так как своими корнями и техникой он основан на традиционном окинавским Тотэ (). Это мнение также подтверждается тем фактом, что основатель стиля, Цуеси Титозе, получил 10-й дан в 1958 году, затем Ханши (Hanshi /範士 : はんし) (означает "учитель, который может обучать учителей) в 1968 году, от все окинавского союза карате и кобудо ()

Основатель стиля 
Цуеси Титозе ( / ) родился 18 Октября 1898 года в городе Кумодзи (пригород Наха), Окинава (префектура). Он происходил из семьи потомственных мастеров боевых искусств — его дедушка по материнской линии был Мацумура, Сокон (). В ранний период своей жизни на Окинаве, Читозе изучал искусство карате (рука Тан Тан (династия) /  / ), которую сейчас записывают как «пустая рука» (), а также Кобудо. В 1921 году он переехал в Японию для изучения медицины. Читозе разработал Тито-рю на основе своего понимания физиологии. Он модифицировал традиционные техники так, чтобы уменьшить их вредное влияние на тех, кто практикует боевые искусства долгие годы. Читозе скончался в 1984 году в возрасте 86 лет.

Титозе создал Тито-рю путём комбинации силовых техник Сури-тэ с техниками Наха-тэ ().
Также, при создании Тито-рю были использованы некоторые техники Томари-тэ ().

Учителя 
 Арагаки Сейсё ( / ())
Титозэ начал изучение То-тэ у Арагаки Сейсё в 1905 году, в возрасте 7 лет. Он продолжал тренироваться у Сейсё до 1913/1914. Есть расхождение во мнениях, какая была первая ката у Титозэ: Сантин или Сэйсан. В своей книге «Kenpō Karate-dō» он упоминает тот факт, что изучал ката Сантин у Арагаки в течение 7 лет, и лишь затем Арагаки начал его учить другим ката: Унсю, Сэйсан, Нисэйси, и возможно Сихохай. Арагаки также был знаменитым мастером по работе с оружием, он оставил после себя несколько ката, такие как: Арагаки-но-кун, Арагаки-но-сай, Сесоку-но-кун. Еще одним известным учеником мастера Арагаки был Хигаонна Канрё, который внес значительный вклад в Годзю-рю каратэ. Хигаонна Канрё был также одним из основных учителей Титозэ.

 Хигаонна Канрё ( / Хигаонна, Канрё / )
 Тётоку Кян ( / ())
 Ханасиро Чомо ( / ())
 Чою Мотобу ( / ())

Особенности стиля 
Отличительные особенности стиля:

 Особое внимание уделяется Кимэ () — напряжение мышц в нижней части тела для получения более сильных ударов и более стабильной стойки
 Использование Шибори () — напряжение мышц одновременно с вращением в отдельных частях тела (чаще всего в руках) для увеличения силы
 Стремительные повороты тела
 Частое использование Тай сабаки () — ухода с линии атаки

Ката 
Ката в Тито-рю очень короткие, они отражают уникальный и всесторонний опыт основателя. Многие ката в Тито-рю носят те же названия, что и оригинальные Окинавские ката, но зачастую они сильно отличаются от оригинальной или стандартной версии. Некоторые из этих ката имеют лишь одно-два движения из оригинальной версии, а в иных случаях ката и вовсе совершенно непохожи на оригинальные, кроме названия. Есть некоторые исключения: Сейсан, Бассай и Тинто ката практически одинаковы с оригиналом в Сёрин-рю. В целом, все мастерские ката Тито-рю имеют сильное влияние китайских боевых искусств, по сравнению с другими стилями карате. Также, в дополнение к стандартным ката Тито-рю, есть такие ката, как Унсу и Хоен, которые очень сложные и все всякого сомнения изначально произошли также из китайских боевых искусств.

Сихохай 
Сихохай («Четырехстороннее приветствие» 四方拝 «four-direction salute») это характерная ката Тито-рю. Точно не известно, почему эта ката вошла в список стандартных ката Тито-рю. Есть версия, что изначально эта ката была принесена первым учителем Титозе — Арагаки Сейсё. В то же время, Титозе в своей книге «Кемпо Карате-До», утверждает, что изучил эту ката от Ханасиро Чомо в Соген-дзи
(это был буддийский монастырь в Наха, Окинава. Монастырь был почти полностью уничтожен во время войны). Титозе упоминал, что эта ката использовалась во время королевских церемоний Рюкю . Ката «Четырехстороннее приветствие» играла большую роль во время этих церемоний. Некоторые практикуют расширенную версию dai (大?), которая содержит дополнительные техники. Стиль карате Рюсей также включает в себя версию ката Сихохай.

Нисейси 
Версия ката Нисейси («Двадцать четыре шага» 二十四歩 «twenty-four steps»?) shō («короткая» 小 «small») or dai («длинная» 大 «large») в Тито-рю не похожа на ката с таким же названием из других стилей. Эта ката скорее похожа на форму фуцзяньского белого журавля, которая называется Хакуцуру. Есть две версии этой ката в Тито-рю: shō («короткая» 小 «small») и dai («длинная»大 «large») . Обе версии почти одинаковы, более длинная версия содержит дополнительные движения. Создателем ката является первый учитель Титозе — Арагаки Сейсё. Ката Нисейси обычно используется при подготовке к Сантин ката. Титозе также внес изменения в технику дыхания во время выполнения данной ката. Существует 11 кайсецу, основанных на ката Нисейси, они предполагают работу с партнером. Эти кайсецу включают в себя разнообразные техники: удары, кансецу-ваза (заломы), Кюсё-ваза (давление на болевые точки) и броски.

Сейсан 
Сейсан («правильная позиция» 正整 «correct arrangement») — это ката, которая имеется также в стилях Наха-те и Сюри-те. Версия этой ката в Тито-рю больше похожа на версию из Сюри-те, она пришла от Тётоку Кяна. Иероглиф кандзи, используемый в Тито-рю для этой ката, переводится как: sei (正) — «правильная»; san (整) — «позиция». Хотя вообще то, традиционно для этой ката используют иероглиф 十三 «тринадцать». Сейсан, вероятно, является одной из старейших ката на Окинаве. Хотя Сейсан и не практикуется во многих стилях, его можно увидеть в трех главных направлениях карате на Окинаве: Сёрин-рю, Годю-рю и Уети-рю.

Бассай 
Бассай (抜塞?) Одна из наиболее распространенных ката в стилях, идущих от Сёрин-рю. Говорят, она произошла от Мацумура, Сокон. В написании Бассай использую кандзи: batsu (抜) — «извлечь»; sai (塞) — «закрыть». Принято переводить название Бассай как «штурмовать крепость». Хотя ни один из кандзи не переводится как «крепость», символ sai (塞) используется как часть слов «крепость/цитадель», например bōsai (防塞 «форт»). Как говорится в книге Титозе, он изучил Бассай у Тётоку Кяна. Ката Бассай в Тито-рю сильно похожа на ката Пассай в Масубаяси-рю и Сейбукан, это еще два стиля — наследие Кяна и Арагаки. Кян изучил Бассай в деревне Тамари от мастера Оядомари Кокан. Версия Бассай в Тито-рю сильно похожа на версию мастера Оядомари. Хотя Бассай в стиле Тито-рю основан на версии из деревни Томари, эта ката содержит удары из версий Сюри-те Бассай (эта версия имеется в таких стилях, как Сётокан, Сито-рю и Сюри-рю). Главное различие между версиями Бассай в том, что в версия Сюри использует кулаки, а версия Томари использует открытые ладони.

Тинто 
Тинто (鎮東?) ещё одна распространённая ката, происходящая из стиля Сёрин-рю. Она включает в себя прыжки, удары ногами в прыжках и сложные техники открытых ладоней. В Тито-рю эта ката исполняется по схеме север-юг, в отличие от версии Тинто в Сёрин-рю, где используется схема северо-запад юго-восток.

Сотин 
Ката Сотин встречается и в других стилях, но в Тито-рю она не похожа на другие стили, и похоже, ее создал Титозе. Отличительными элементами в версии Тито-рю являются защита и атака во все четыре стороны.

Рохай 
Рохай (鷺牌?) shō («короткая» 小 «small»?) or dai («длинная» 大 «large»?) в Тито-рю совершенно отличается от ката с таким же названием в других стилях, и похоже, создана самим Титозе Эта ката, как и Нисейси, позаимствовала движения из стиля фуцзяньского белого журавля. В этой ката используются как кулаки, так и открытые ладони.

Тенсин 
Тенсин (転身?) это сложная ката, со множеством скручиваний, уворачиваниями, требующая хорошей координации движений. Эта ката встречается только в Тито-рю. Похоже, что эта ката тоже была создана Титозе.

Сансирю 
Название этой ката Сансирю (三十六歩 «36 шагов») произносится необычно. Похоже, произношение позаимствовано из Севернокитайского языка (三十六 sānshíliù). Похоже, если сравнить эту ката с ката в других стилях, в Тито-рю она основана на версии из Сёрин-рю Годзюсихо (54 шага), эта же ката имеется в Сито-рю.

Кусанку 
Начало ката Кусанку в версии Тито-рю (公相君?) практически идентично началу в версии Сёрин-рю. Конечно, после начальных движений, ката далее совершенно отличается. Практикуют укороченную и полную версии. Полная версия в два раза длиннее.

Рюсан 
Рюсан Ryūsan (龍山 «Гора Дракона») означает «дракон, карабкающийся на гору». Похоже, эта ката тоже встречается только в Тито-рю, за исключением стиля Корю. От начала до конца эта ката использует открытые ладони, нуките, удары ребром ладони, удары ладонями. Есть в этой ката сложные переходы со стойки в стойку, короткие сейсан-дати, это все не похоже на другие ката в Тито-рю. В середине ката есть момент, когда каратека стоит на одной ноге, одна рука поднята наверх, другая опущена вниз, и затем руки и ноги меняются на противоположные. Это движение и дало название этой ката..

Сантин 
Как и Нисейси, Сантин (三戦 «три битвы») является очень старой ката, которая скорее всего пришла из южного Китая, стиля фуцзяньского белого журавля. В Китайских стилях, эта форма практикуется с открытыми ладонями, а в версии Тито-рю довольно часто используют кулаки. В идеале, предполагается, что выполнение этой ката должно занимать не менее 7 минут, и каратека должен фокусироваться на технике дыхания и симе. В Тито-рю, ката Сантин выполняется высокими данами, и обычно требуется данам выше четвертого.

Ученические Ката 
 Zenshin Kotai (前進後退)
 Shime no Dosa (しめの形)
 Empi Kihon Dosa (基本の猿臂)
 Ni Juu Shichi Ko (二十七手技)
 Seiken no Migi Hidari (正拳の右・左)
 Shi Ho Wari (四方割)
 Kihon Kata Ichi (基本形一)
 Kihon Kata Ni (基本形二)
 Kihon Kata San (基本形三)
 Kihon Dosa Ichi
 Kihon Dosa Ni
 Kihon Dosa San

Бункаи 
 Niseishi Kaisetzu (二十四解説)
 Ju ni ko
 Nage no Kata
 Henshuho
 Hangeikiho/Hogeikiho
 Uketeho
 Hantenho
 Rintenho
 Tehodoki
 Seiken no Tori

Дополнительные Ката 
 Wansu
 Ananko
 Tensho
 Unsu
 Seichin
 Hoen
 Rochin
 Gung-fu no Kata

Ката из Кобудо, практикуемые в Тито-рю 
 Sakugawa no Kun
 Shushi no Kun
 Sesoko no Kun
 Chinen no Bo
 Maezato-ryū
 Tawada-ryū
 Yabiku-ryū
 Chitō-ryū

Эмблема Тито-рю 
Эмблема Тито-рю показывает принадлежность к стилю. Могут быть нашивки, указывающие на принадлежность к клубу. Дизайн эмблемы Тито-рю изначально произошел от Японской Федерации Карате-До (財団法人 全日本空手道連盟 Zaidan Hōjin Zen Nippon Karate-dō Renmei) основанной Тояма Канкеном. Тито-рю входит в эту организацию. Четырьмя главными элементами Эмблемы Тито-рю являются:
 Контур эмблемы означает Yata no Kagami (八咫鏡), священное отражение Японии, означающие Мудрость и Честность
 Диск в центре эмблемы — это Hinomaru (日の丸 «диск солнца»). Солнце является культурным символом Японии, а также национальным символом на Флаге Японии
 Иероглифы на японском языке 千唐流 空手道 означают Тито-рю Карате-До. Иногда названием символов может отражать регион, например «Все США.» (全米国 Zen Beikoku) or «Вся Япония» (全日本 Zen Nippon).
 четвертый элемент более не используется на эмблеме Японской Федерации Карате-До. Он называется «сжимание пальцев в круге». Пальцы сжимающихся рук в круге отражают Путь Карате. Многие восточные философии придерживаются взгляда, что жизнь — это бесконечный цикл, течение по кругу, без начала и конца. На этом круге лежат две руки вместе. Когда одно заканчивается, другое начинается, из года в год преследуя друг друга. Времена года — пример контраста: лето, зима, весна и осень. На Карате тоже можно смотреть, как на сезоны года: жестко и прямо, мягко и по кругу. Две противоположности становятся одним единым, и соответственно, карате требует, чтобы каратека действовал жестко и прямолинейно, или мягко и по кругу. Только когда каратека полностью освоит эти два элемента, он или она познают Путь Карате.

Шова (клятва) 
Клятва (присяга) Тито-рю () — кодекс адептов этого стиля. Его часто цитируют вслух в конце урока.

Тито-рю в Мире 
Тито-рю карате распространено в Японии, Канаде, США, Австралии, Гонконге, Норвегии

Литература 
 Kempo Karate-dō — Universal Art of Self-Defense (拳法空手道一般の護身術) by Tsuyoshi Chitose, ISBN 0-9687791-0-7.
 The Endless Quest — The Autobiography of an American Karate Pioneer by William J. Dometrich, ISBN 0-9687791-1-5.

Карате
Боевые искусства
Боевые искусства по алфавиту